Chlamydiaceae — семейство бактерий порядка Chlamydiales. Все виды Chlamydiaceae грамотрицательные и производят характерный для семейства липополисахаридный эпитоп антигена αKdo-(2→8)-αKdo-(2→4)-αKdo (ранее известный как характерный для рода эпитоп). Гены рРНК Chlamydiaceae имеют как минимум 90% гомологичной последовательности ДНК. Виды Chlamydiaceae имеют разную морфологию включений и различные экстрахромосомные плазмиды.

Семейство включает два рода Chlamydia и Chlamydophila и один род-кандидат Clavochlamydia.
Филогенетический анализ 16S рРНК имеет следующие результаты:

Примечания 

Chlamydiae
Семейства бактерий